Запрудня — топоним в России.

 Запрудня — река в черте города Костромы, приток реки Костромы.
 Запрудня — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Запрудня — посёлок городского типа в Талдомском городском округе Московской области.
 Запрудня — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.